Словосочетание принцип Кирхгофа может подразумевать:
 Правила Кирхгофа для электрической цепи
 Закон излучения Кирхгофа
 Принцип Керкгоффса для криптографических систем